NVIDIA GeForce 8 — серия графических акселераторов, анонсированная 8 ноября 2006 года. Эта серия была основана на чипе G80, который имеет унифицированную шейдерную архитектуру. Эти видеокарты также имеют поддержку DirectX 10, OpenCL и Shader Model 4.0.

Это первая серия видеокарт от NVIDIA, которая поддерживает CUDA — программирование общего назначения.

Восьмого ноября 2006 года в сфере трехмерной графики произошло важное событие — компания NVIDIA анонсировала GPU нового поколения G80 с унифицированной архитектурой, поддержкой Shader Model 4.0 и Direct3D 10. Новый чип получился чрезвычайно сложным, количество транзисторов в нём достигло 681 миллионов, при этом аналоговую часть и TMDS-трансмиттеры пришлось вынести в отдельную микросхему. Процессор G80 лег в основу новой серии GeForce 8800, возглавленной видеоадаптером GeForce 8800 GTX.

Поскольку G80 имел 384-битную шину доступа к памяти и обладал высоким уровнем энергопотребления, новый флагман NVIDIA также получился очень габаритным. Однако, как показало тестирование, эти недостатки GeForce 8800 GTX были легко скомпенсированы выдающимся уровнем производительности в играх.

GeForce 8800 GTX был самым мощным игровым ускорителем в 2006 году, и его предлагали большинство крупных поставщиков графических карт. Следует помнить, однако, что сами графические карты производились контрактными производителями по заказу NVIDIA и поставлялись партнерам компании в готовом виде, так что те имели сравнительно мало места для модернизации GeForce 8800 GTX с целью придания своему продукту уникальности и повышения его привлекательности в глазах потенциального покупателя. Фактически наиболее серьёзной модификацией является замена системы охлаждения — действие довольно бессмысленное в свете высокой эффективности и низкого уровня шума штатного кулера NVIDIA.

Технические характеристики GeForce 8 серии

Примечания 

Видеокарты NVIDIA